56-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 23 вересня до 15 жовтня в Одесі.

 Категорія: 13-а (середній рейтинг: 2552).

Бєлявський отримав срібну медаль, Гельфанд, Долматов і Ейнгорн по бронзовій, за рішенням Держкомспорту СРСР.

Призи 
 Перший: 2000 рублів
 Другий: 1200 рублів
 Третій: 800 рублів

Турнірна таблиця

Література 
 Шахматы в СССР. № 1, 1990. С. 17—22, 29.
 Шахматы в СССР. № 2, 1990. С. 15—17.

Посилання 
 56th USSR Championship, Odessa 1989

Чемпіонати СРСР із шахів
1989 в СРСР
1989 у шахах
Вересень 1989
Жовтень 1989
1989 в українському спорті
1989 в Одесі